Friedrich Theile ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Theile (Politiker) (1814–1899), deutscher Arzt, Heimatforscher, Politiker (MdL Königreich Sachsen) und Revolutionär
 Friedrich Wilhelm Theile (1801–1879), deutscher Arzt und Anatom

Siehe auch:
 Fritz Theile (1884–1911), deutscher Radrennfahrer